

Patronyme

 Famille de Brébisson, famille de la noblesse française subsistante :
Louis Alphonse de Brébisson (1798-1872), botaniste et photographe français
 Michel de Brébisson (1905-1991), général d'armée français
 Érik de Brébisson (1938-16.03.2018), général (2S) français